Johann Brandeis ist der Name folgender Personen:

* Johann Christian von Brandeis (1687–1759), deutscher Generalleutnant
 Johann Giskra von Brandeis (um 1400–1469/1470), böhmischer Adliger, siehe Johann Giskra
 Johann Melchior Brandeis (1728–1768), deutscher Maler